Аптекарский сосуд — стеклянная тара конца XVII — XVIII вв. небольшой ёмкости в виде банок, флаконов, бутылей и бутылочек. Производилась из бесцветного или зелёного стекла различных оттенков. Банки имели диаметр по верху 3,1 — 10,8 см, диаметр днища 3,2 — 11 см, диаметр устья 2,1 — 6,8 см, небольшие банки имеют высоту 2,8 — 4,1 см. Использовались под мази, кремы, масло и др. Флаконы по форме напоминают бутылки. Встречаются с цилиндрическим и коническим горлышком. Высота флаконов 7,5—8,5 см, диаметр устья 0,8—1,3 см, диаметр дна 2,3—3,4 см. Применялись для разного рода снадобий. Для этой цели использовали также бутыли. Они имели форму бутылок с узким длинным горлом и овальное донышко. Бутылочки и флаконы были похожи на большие бутылки, но в отличие от последних немного больше и с длинным и узким горлышком, дно — круглое, применялись под минеральную воду. Аптекарская посуда — частая находка в поздних слоях Витебска, Минска, Слуцка, Гродно, Могилева, Мстиславля, Мирского замка и др. За пределами Белоруссии хорошо известны по раскопкам Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, городов Польши и т. д. Встречается вместе с монетами конца XVII — XVIII вв. и является датирующим материалом для поздних слоев.

Литература 
 Калядзінскі, Л. У. Аптэкарскі посуд / Л. У. Калядзінскі // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2 т. / [склад. Ю. У. Каласоўскі; рэдкалегія: Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.]. Т. 1: А ― К. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. — 492, [1] c. — С. 40. — ISBN 978-985-11-0353-5.
 Яніцкая, М. М., Сташкевіч, А. Б. Мсціслаўскае шкло XVI—XIX стст. // Помнікі культуры: Новыя адкрыцці: Зборнік артыкулаў / АН БССР; ІМЭФ; Рэд. С. В. Марцэлеў. — Мн.: Навука і тэхніка, 1985. — 206 с. — С. 83 — 93.
 Собаль, В. Е., Яніцкая, М. М. Помнікі старажытнабеларускай культуры: новыя адкрыцці: / АН Беларускай ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; [рэд. С. В. Марцэлеў]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1984. — 173, [3] c. — С.
 Трусаў, А. А., Ляшкевіч А. Шкло Мірскага замка (XVI—XVIII стст.) // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1984. — № 3. — С. 42 — 43.

Стекло